Агіа́р, Агія́р, або Аг'я́р () — власна назва.

Топоніми

О-Перейро-де-Агіар — муніципалітет.

Агіар (Барселуш) — парафія.
 Агіар-да-Бейра — муніципалітет.
 Віла-Пока-де-Агіар — муніципалітет.

Особи 
Агіар — португальське прізвище.
 Майра Агіар — бразильська дзюдоїстка.